Elliott il drago invisibile (Pete's Dragon) – film del 1977 diretto da Don Chaffey
 Il drago invisibile (Pete's Dragon) – film del 2016 diretto da David Lowery, remake del precedente